Ritz kan syfta på:

Ritz (musikgrupp) – en svensk musikgrupp under 1980-talet 
Musikmagasinet Ritz –  en rocktidskrift som utgavs i Göteborg 1984-85
Ritz (hotell i Paris) – ett hotell i Paris
Ritz (hotell i London) – ett hotell i London
Ritz (Arvika) – ett kulturhus i Arvika
Ritz (rockklubb) – en rockklubb i Stockholm på 1980-talet
Ritz, Åbo - tidigare biograf i Åbo